Chest ist 
 der jiddische Name von Chust (Ukraine)
 eine wissenschaftliche Zeitschrift für Lungenmedizin, siehe Chest (Zeitschrift)
 eine historische Masseneinheit, siehe Chest (Einheit)